Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

112e régiment d'infanterie
112e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires